Criminal Activity — дебютний студійний альбом американського реп-гурту Criminalz, виданий 7 серпня 2001 р. лейблом Celly Cel Realside Records. «Ride or Die» також потрапила до компіляції The Playa Rich Project (2000). 

Виконавчий продюсер: Celly Cel. Виробник носіїв, дистриб'ютор: Bayside Entertainment Distribution. Звукорежисер, зведення: «G-Man» Стен Кейт на Find a Way Studios. Бек-вокал: Джой Петрайс (№ 6), J.R. (№ 8, 10).

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Дебютні альбоми 2001
Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми